Loparite-(Ce) é um mineral granular, quebradiço constituído por óxidos da classe da perovskite.

Ligações externas

 Mindat.org
 Webmineral

Minerais
Óxidos e hidróxidos